KGK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koliganek (Alaska) (Stati Uniti)
 kgk – codice ISO 639-3 della lingua kaiwá